Mai multe persoane se numesc Ion Luca:
Ion Luca, dramaturg român
Ion Luca, deputat din Republica Moldova

Vezi și în nume compuse:
Ion Luca Caragiale
Ion Luca-Bănățeanu